Марина Давыдовна Меримсон (22 декабря 1938, Рыбинск — 9 марта 2020, Челябинск) — советская и российская , Заслуженная артистка Российской Федерации.

Биография 
Марина Давыдовна Меримсон (Пономаренко) родилась в г. Рыбинске Ярославской области в семье потомственных актёров.

Отец, Давид Яковлевич Меримсон, актёр, в 1940-е гг. был директором Рыбинского драматического театра, позднее играл в Кировском драматическом театре.

Марина Меримсон окончила театральную студию при Ярославском драматическом театре им. Ф. Волкова (1960). Играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска, Ленинграда.

В 1979 году была приглашена в Челябинский театр драмы. Первой ролью, которую она сыграла на сцене театра драмы, была Серафина в драме Теннеси Уильямса «Татуированная роза». Потом Игорь Владимиров пригласил её в Ленинград в театр имени Ленсовета. В 1985 году Марина Меримсон снова вернулась в Челябинский театр драмы.

Творчество

Роли в театре

Кировский драматический театр 
 1956 — «Годы странствий» А. Н. Арбузова — Нина
 1964 — «Бедный Марат» А. Н. Арбузова — Лика
 1972 — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Лидия

Кемеровский драматический театр 
 1965 — «Миллионерша» Б. Шоу — Эпифания

Драматический театр им. А. С. Пушкина (Красноярск) 
 «Вечно живые» В. С. Розова — Вероника

Челябинский театр драмы 
 1979 — «Татуированная роза» Т. Уильямса. Режиссёр: Д. Шаманиди — Серафина
 1985 — «Цилиндр» Э. де Филиппо. Режиссёр: И. Гриншпун — Беттина
 1986 — «Король Лир» У. Шекспира. Режиссёр: Н. Орлов — Гонерилья
 1986 — «Вдовий пароход» И. Грековой, П. Лунгина. Режиссёр: В. Романова — Пашка Зыкова
 1987 — «Звёзды на утреннем небе» А. М. Галина. Режиссёр: Г. Полунин — Анна
 1989 — «Не боюсь Вирджинии Вулф» Э. Олби. Режиссёр: И. Пеккер — Марта
 1990 — «Гарольд и Мод» К. Хиггинса. Режиссёры: Н. Орлов, В. Жеребцов — Эллен Чейзен
 1992 — «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо. Режиссёр: В. Аулов — Филумена
 1992 — «Какой грандиозный бардак!» Э. Ионеско. Режиссёр: В. Сечин — Консьержка
 1994 — «Внезапно прошлым летом» Т. Уильямса. Режиссёр: А. Житинкин — миссис Венейбл
 1995 — «Лев зимой» Д. Голдмена. Режиссёр: М. Филимонов — Элинор
 1997 — «Французский квартал» Т. Уильямса. Режиссёр: А. Житинкин — миссис Уайер
 1998 — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера. Режиссёр: А. Кац — Елизавета
 2000 — «Моя прекрасная леди» мюзикл Ф. Лоу по пьесе Б. Шоу «Пигмалион». Режиссёр: Н. Орлов — миссис Хиггинс
 2001 — «Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта. Режиссёр: А. Андреев — Клара Цаханассьян
 2003 — «Ах, как бы нам пришить старушку» («Дорогая Памела») Дж. Патрика. Режиссёр: Б. Горбачевский — Памела Кронки
 2005 — «Шестеро персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. Режиссёр: О. Рыбкин — Мадам Паче
 2005 — «ОБЭЖ» Б. Нушича. Режиссёр: С. Пускепалис — госпожа Рапаич
 2006 — «Зелёная зона» М. Зуева. Режиссёр: В. Гурфинкель — Нина Дмитриевна Носкова
 2008 — «Тектоника чувств» Э.-Э. Шмитта. Режиссёр: Н. Ширяев — мадам Помрей
 2010 — «Похороните меня за плинтусом» П. В. Санаева. Режиссёр: О. Плаксин — Бабушка
 2012 год — «Август. Округ Осейдж» Трейси Леттс. Режиссёр: Георгий Цхвирава — Вайолет Уэстон
 2016 — «Девичник над вечным покоем» А.Менчелл. Режиссёр: А. Зыков — Дорис

Признание и награды 
 1995 год — Заслуженная артистка Российской Федерации
 2003 год — Лауреат областного театрального фестиваля-конкурса «Сцена — 2003», Челябинск в номинации «Лучшая женская роль» — за роль Памелы в «Ах, как бы нам пришить старушку» Дж. Патрика
 2007 год — Лауреат XI областного театрального фестиваля-конкурса «Сцена — 2007», Челябинск в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — за роль Нины Носковой в «Зелёной зоне» М. Зуева
 2008 год — Лауреат Государственной премии Челябинской области
 2013 год — Лауреат областного театрального фестиваля -конкурса «Сцена — 2013», Челябинск в номинации «Лучшая женская роль» — за роль Вайолет Уэстон в «Август, Графство Осейдж» Т.Леттса

Примечания

Ссылки 
 Страница Марины Меримсон на сайте Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова
 Марина Меримсон в Энциклопедии «Челябинск»
 Интервью с М. Д. Меримсон на ЧГТРК
 Марина Меримсон: «Играть в примадонну смешно»
 Марина Меримсон: «Положительные эмоции нужны всегда»

Заслуженные артисты Российской Федерации
Персоналии:Ярославль
Персоналии:Челябинский театр драмы имени Наума Орлова